Nilo Previdi (Curitiba, 1913 — Curitiba, 1982) foi um pintor, gravador e desenhista brasileiro.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores do Paraná

Gravadores do Brasil
Naturais de Curitiba
Desenhistas do Paraná
Mortos em 1982